Карре-де-л’Эст () — мягкий французский сыр, происходит из Лотарингии. Название сыра говорит о форме — carré «квадратный» и области распространения — Est «восток», так как сыр производится большей частью в восточных департаментах: Марне, Верхней Марне, Мёзе, Йонне, Вогезах.

Головка небольшая, квадратной формы, весит 330 г. Мякоть тягучая, тающая во рту. Корка красного цвета, влажная и липкая на ощупь, иногда покрыта белой плесенью.

Изготавливают сыр из коровьего пастеризованного молока способом, похожим на производство камамбера, но он более твёрдый и менее текучий. Зреет сыр 5 недель, лучшие сыры производятся с мая по август, но в целом производство длится с марта по октябрь.

На рынке появился в 1939 году.

Жирность — 40-45 %.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Французские сыры
Сыры из коровьего молока
Сыры с плесенью